1-е Первенство России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной ли́ги проходило в 2011 и 2012 годах. Оно являлось переходным — впервые в истории Первенств России розыгрыш был проведён по системе «весна-осень-весна».

Регламент

Квалификация и понижение 
Как и в Чемпионате Премьер-лиги, турнир прошёл в три круга, причём третий круг был разделён на две части: первые восемь команд разыграли медали первенства и места в Премьер-Лиге, остальные двенадцать — выявили пять команд, которые должны покинуть Первый дивизион и перейти в турнир рангом ниже. Первоначально сообщалось, что 16-я команда Первого дивизиона сыграет стыковой турнир с пятью командами — победителями зон Второго дивизиона (или одним из победителей), но в принятый регламент этот турнир не вошёл.

Впервые были введены стыковые матчи за право попадания в Премьер-лигу: по итогам регулярного сезона 3-я и 4-я команды Первенства играли дома и в гостях игры против 14-й и 13-й команд Премьер-лиги, соответственно.

Участники 

В сезоне 2011/2012 года в первом дивизионе выступают 20 команд. В связи с выходом ФК «Сатурн» из Премьер-Лиги и отсутствием желания клубов «Нижний Новгород» и «КАМАЗ» занять его место, ФК «Краснодар», финишировавший в сезоне 2010 на пятом месте, в сезоне 2011/12 выступает в Чемпионате, а его место в Первом дивизионе было решено предоставить одной из команд Второго дивизиона. Готовность принять участие в турнире выразили московские «Торпедо-ЗИЛ» (2-е место зоны «Запад»), «Локомотив-2» (3-е место зоны «Запад»), и воронежский «Факел» (4-е место зоны «Центр»). 28 января на заседании Бюро Исполкома РФС было принято решение рекомендовать ФНЛ принять в состав участников «Факел».

Сдвоенные матчи и особенности календаря 
Как и в предыдущих сезонах, в силу обширной географии календарь 1-го и 2-го кругов (первого этапа первенства-2011/12) был свёрстан в виде сдвоенных матчей: все команды были поделены на 10 пар, выезды — двухматчевые, выездная команда после первого матча следовала не домой, а в гости к команде-«напарнице» своего соперника, тогда как «напарница» выездной команды проделывала встречный маршрут. Исключение составляли два тура, по одному в каждом круге, когда «напарницы» встречались друг с другом. Такой тур в первом круге сезона стал заключительным, девятнадцатым, а во втором круге был 26-м.

В предыдущие сезоны, когда также использовался принцип спаренных матчей, матчи команд-«напарниц» раскидывались равномерно по всем турам: проходило два таких матча в течение каждых четырёх туров, участники этих матчей смежный тур пропускали, в итоге в ходе турнира каждая команда-участница первенства пропускала по одному туру в каждом из кругов (соответственно, сезон состоял из большего количества туров: для 20 команд их было 40, для 22 — 44), что приводило к несбалансированности турнирной таблицы по ходу первенства в части количества проведённых матчей.

В этом же сезоне, благодаря такому отличающемуся порядку формированию туров, когда для противостояний внутри пар был отведён специальный тур, команды не пропускали туров (соответственно, всего в двух кругах первенства при 20 командах-участницах насчитывалось стандартное количество туров — 38), и после завершения каждого тура количество матчей в турнирной таблице у всех команд становилось одинаковым.

Это отличие от предыдущих сезонов (сохранение принципа спаренных матчей при отсутствии пропусков туров командами) повлияло на календарь таким образом, что для большинства команд в течение сезона математически невозможно было избежать отрезков, состоящих из четырёх матчей подряд дома и, в другом круге, соответственно, на выезде, при этом на стыке 1-го и 2-го кругов «Мордовия» вынуждена была провести 7 матчей подряд на выезде, а «Черноморец» сыграл 7 матчей подряд дома. Лишь у четырёх команд шло чередование двух домашних спаренных матчей с двумя выездными, эти же команды начинали (1-й, 2-й туры) и заканчивали (37-й, 38-й туры) первый этап соответственно дома и на выезде или наоборот, остальные команды и начинали, и заканчивали двухкруговой турнир первого этапа первенства либо дома, либо в гостях..

Это был последний сезон в Первом дивизионе/ФНЛ, когда использовался принцип спаренных матчей: с сезона-2012/13 было принято решение от него отказаться. На втором этапе текущего первенства (группа «А» за 1—8-е места и группа «Б» за 9—20-е места) принцип спаренных матчей также не был предусмотрен.

По инициативе клубов календарь верстался методом слепой жеребьёвки (не считая составление пар команд), поэтому получилось, что сибирские и дальневосточные команды начинали и заканчивали турнир первого этапа матчами дома, а южные команды — на выезде. Некоторые матчи ряда туров сдвигались по срокам на один день по причинам, связанным с организацией телетрансляций матчей.

Первый этап

Лидеры чемпионата

Турнирная таблица 

Команде «Жемчужина-Сочи» в связи со снятием с ФНЛ после первого круга во всех матчах второго круга присуждалось техническое поражение со счётом 0:3. Соответственно команды в несыгранных матчах против «Жемчужины» автоматически получали по 3 очка.

Результаты матчей

Второй этап

Первая группа

Турнирная таблица

Результаты матчей

Вторая группа

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи РФПЛ — ФНЛ 

|}

Телетрансляции чемпионата 
Официальным телетранслятором Первого дивизиона ФНЛ являлась ВГТРК. По одному матчу каждого тура показывал телеканал «Россия-2», большее количество трансляции было отведено под эфирное время телеканала «Спорт-2». В течение первых десяти туров было запланировано девять трансляций — по одному матчу каждого тура, за исключением шестого.

Лучшие бомбардиры 
Лучшими бомбардирами турнира стали:

* из них с пенальти.

Тренеры и капитаны команд

Производители формы команд

Рекорды в Первенстве 
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 1.11.2011 «Шинник» — «Динамо» (Брянск) — 5:0
 Самая крупная победа гостей (+6):
 4.06.2011 «Химки» — «Мордовия» — 0:6
 Наибольшее число голов в одном матче (8):
 9.08.2011 «СКА-Энергия» — «Мордовия» — 4:4
 29.04.2012 «Торпедо» (Москва) — «Урал» — 2:6

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте sportbox.ru 

2011